Riske ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Riske-Amritraj (* 1990), US-amerikanische Tennisspielerin 
 David Riske (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jan Riske (* 1932), niederländischer Maler